Stiftsmühle steht für:
 die Stiftsmühle (Asbeck), eine Wassermühle in Asbeck, Nordrhein-Westfalen 
 die Stiftsmühle (Aurich), Windmühle in Aurich, Niedersachsen
 die Stiftsmühle (Nottuln), eine Wassermühle in Nottuln, Nordrhein-Westfalen 
 das Kraftwerk Stiftsmühle, Laufwasserkraftwerk in Herdecke, Nordrhein-Westfalen
 das Stauwehr Stiftsmühle, Wehr in Herdecke und Hagen, Nordrhein-Westfalen
 Papiermühle (Weihenzell), Ortsteil der Gemeinde Weihenzell, Bayern